Newburgh (Indiana)
 Newburgh (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Newburgh (Nova York)
 Newburgh Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio